Veronica Mars, 2004 és 2007 között sugárzott amerikai sorozat
Veronica Mars, a sorozat alapján készült, 2014-ben bemutatott amerikai film

Veronica Mars, a sorozat és a film főszereplője